L'Alghero rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento
odore: vinoso, gradevole, caratteristico
sapore: asciutto, corposo leggermente tannico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Sassari (1996/97) 5134,22

Voci correlate 
Vino Alghero

Rosso